Уильям Эдвард «Изи Эд» Рэтлефф (; родился 29 марта 1950) ― бывший американский баскетболист. Учился в школе Колумбус Ист, где был капитаном баскетбольной команды, в составе неё в 1968 году принял участие в чемпионате штата Огайо: в этом же турнире на звание чемпиона штата Огайо среди школьных команд претендовал в 1969 и Дуайт Ламар. Был отобран для участия в летних Олимпийских играх 1972 года в составе мужской баскетбольной сборной США. Был выбран шестым пиком на драфте НБА 1973. В составе данной лиги сыграл пять сезонов.

Школа 
Посещал школу Колумбус Ист в городе Колумбус, штат Огайо. Возглавлял школьную команду на чемпионате ААА в 1967-1968 годах со счётом 25-0. В 1968-1969 годах его команда (Тайгерс) также не была ни разу побеждена.

Спортивная карьера в колледже и участие в Олимпиаде 
Играл на позиции защитника/форварда. Выступал в составе команды университета штата Калифорния на Лонг-Бич под руководством тренера Тарканяна.

Рэтлефф также играл за сборную США по баскетболу на летних Олимпийских играх 1972, где американцы проиграли скандальный финальный матч со сборной СССР. Рэтлефф и его товарищи по команде были удостоены серебряных медалей, но отказались их принять. На протяжении всего олимпийского турнира Рэтлефф имел в среднем 6,4 очка за игру.

Профессиональная карьера 
Рэтлефф был отобран шестым пиком в драфта НБА 1973 года клубом «Хьюстон Рокетс». С «Рокетс» он отыграл пять сезонов, имея в среднем 8,3 очка и 4 подбора за всё время выступлений в НБА.

Признание 
В 2009 году его имя было включено в почётный список Зала славы баскетбола штата Огайо. В 2015 году он также был введён в Зал славы университетских команд по баскетболу.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Википедия:Биографии современников